Dybt vand kan have flere betydninger:
 Dybt vand − en dansk tv-thriller fra 1999 af Ole Bornedal
 Olsen-banden på dybt vand − en dansk animationsfilm fra 2013 af Jørgen Lerdam
 På Dybt Vand − en tegneserie af Rasmus Julius